De Vrede (fabriek), een voormalige oliefabriek te Zaanstad
De Vrede (stoommeelfabriek), een fabrieksgebouw te Zaandam
De Vrede (pakhuis), een pakhuis te Zaandam, verplaatst als klompenmuseum De Zaanse Schans
De Vrede (loods), een loods te Zaandam, verplaatst als informatiecentrum Zaanse Schans
De Vrede (Knokke-Heist), een wijk in de Belgische gemeente Knokke-Heist
De Vrede (waterschap), een wegwaterschap in Groningen